Břidličná může být:

 Břidličná — město v okrese Bruntál
 Břidličná hora (1358 m) — hora v Hrubém Jeseníku
 Břidličná (přírodní rezervace) — přírodní rezervace okolo této hory
 Břidlicová věž (též Břidličná věž) — zaniklá obranná věž v Českých Budějovicích

Související články 
 Břidličný vrch
 Břidlice